Борьба ( əmbšamart) в Армении имеет глубокие исторические корни. Борьба существовала в Армянском нагорье с древних времён. У армян есть свой вариант борьбы под названием «кох». В источниках зафиксировано, что армянский царь Трдат III стал чемпионом античных Олимпийских игр по борьбе в 281 году нашей эры.В советское время борьба стала одним из самых популярных видов спорта в Армянской ССР и оставалась популярной после обретения независимости Армении в 1991 году. Армянские спортсмены были успешными на международных соревнованиях в последние два десятилетия. Многие стали чемпионами мира и Европы, как по греко-римской, так и по вольной борьбе. Более половины из пятнадцати армянских медалистов Олимпийских игр, в том числе два олимпийских чемпиона, были борцами.

История

Древняя история 
На 265-й Олимпиаде (281 г. н. э.) армянский царь Трдат III (286—342 гг. н. э.), который в 301 году нашей эры принял христианство в качестве государственной религии, сделав Армению первым христианским государством, стал олимпийским чемпионом по борьбе.

Кох 

Кох () — армянская национальная борьба, известная со времён раннего Средневековья. Кох считается одним из древнейших видов борьбы. Эта разновидность борьбы повлияла на советское единоборство самбо.

Победителем становится тот, кто бросает противника спиной на ковёр, не дожимая и / или не поворачивая его. Выталкивание противника с ковра, радиус которого составляет 7-9 метров, также приводит к победе. Продолжительность боя обычно составляет от 5 до 10 минут. Бои в кохе часто сопровождаются армянской народной музыкой, и перед началом боя борцы исполняют народные танцы.

Две разновидности борьбы — это лорийский кох и ширакский кох. Основное различие между двумя стилями заключается в одежде. В ширакском кохе борцы носят шаровары, обнажены до пояса, им разрешены захваты за ноги и шаровары. В лорийском кохе они носят чоху (традиционная кавказская одежда) и должны схватить одежду противника, чтобы бросить или вытолкнуть его с ковра. До конца 1980-х годов кох практиковался в сельских районах Армении, однако профессиональных спортсменов коха не существовало. Сегодня около 700 детей в Армении занимаются кохом.

Советский период 
Спорт в целом и борьба, в частности, стали популярными в Армении в 1920-х и 1930-х годах, но только по завершении Второй мировой войны армянские и советские спортсмены начали появляться на международных соревнованиях. Саркис Варданян четырежды становился чемпионом СССР по греко-римской борьбе, в 1940, 1944, 1949 и 1952 годах. В последующие годы армянские греко-римские борцы играли значительную роль в советской борьбе. Среди них: Артём Терян (первый советский олимпийский призёр по борьбе), Сурен Налбандян (олимпийский чемпион 1976 года), Санасар Оганисян (олимпийский чемпион 1980 года), Норайр Мушегян (чемпион мира 1958 года), Бенур Пашаян (чемпион мира 1982 и 1983 годов), Левон Джулфалакян (чемпион мира 1986 года), Мнацакан Искандарян (чемпион мира 1990, 1991, 1994 гг.).

Независимая Армения 
Федерация вольной борьбы Армении и Федерация греко-римской борьбы Армении были созданы в 1992 году и были объединены в 1996 году, образовав Федерацию борьбы Армении. Это национальный руководящий орган данного вида спорта в стране. По словам Размика Степаняна, секретаря Олимпийского комитета Армении, в 2009 году в 10 областях Армении было 25 школ борьбы, 304 тренера и 7454 спортсмена.

Достижения

Олимпийские игры 

8 из 15 олимпийских медалистов Армении являются борцами.

Чемпионаты мира

Греко-римская борьба

Вольная борьба

Чемпионаты Европы

Греко-римская борьба

Вольная борьба

Чемпионаты Европы (женщины)

Кубок мира

Примечания 

Борьба в Армении